Il singolare  dell'IPP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michał Przysiężny era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Ričardas Berankis a causa del suo ritiro sul punteggio di 6–1, 2–0.

Teste di serie

 Tobias Kamke (primo turno)
 Michał Przysiężny (finale)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Dustin Brown (secondo turno)

  Karol Beck (ritiro)
  Adrian Mannarino (semifinali)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Somdev Devvarman (ritiro)
  Blaž Kavčič (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Open 2010